Psygmobranchus coecus är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis René Antoine Édouard Claparède 1870. Psygmobranchus coecus ingår i släktet Psygmobranchus och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
coecus